В соревнованиях по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года смогут принять участие 112 спортсменов, которые будут соревноваться в девяти дисциплинах. Каждая страна может быть представлена не более чем 5 мужчинами и 5 женщинами. По сравнению с прошлыми Играми в программу соревнований была добавлена смешанная эстафета на 2000 метров, в которой от одного НОК примут участие по два мужчины и женщины.

Правила квалификации 
Все олимпийские квоты будут распределены по итогам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022. По результатам квалификации для участия в Играх будут допущены 8 сильнейших сборных в зачёте эстафет. Эти сборные получат право заявить для участия в Играх по 5 спортсменов. Оставшиеся 20 квот у мужчин и женщин будут распределены согласно индивидуальным результатам на этапах Кубка мира, но не более 3 от одной страны. В каждой дисциплине одна страна может быть представлена не более, чем 3 спортсменами. Для каждой дисциплины установлены максимально возможное число спортсменов, которые смогут выступить в ней.

Максимальные квоты

В случае, если для участия в смешанной эстафете не наберется двенадцати сборных с двумя мужчинами и женщинами в команде, и если максимальный лимит спортсменов участвующих в играх не будет достигнут, НОК может получить максимум одну квоту, чтобы иметь право участвовать в смешанной эстафете. Эти квоты будут распределяться в порядке расположения НОК в рейтинговой таблице до тех пор, пока не будет набрано двенадцать квалифицированных команд.

Квалификационный период

Квалифицированные страны 
После завершения Кубка мира, были опубликованы распределения квот. До 14 января 2022 года НОК должны подтвердить ИСУ полученные квоты, в противном случае они будут перераспределены согласно рейтингу. После подтверждения мест от НОК, 24 января 2022 года был опубликован окончательный список распределения квот на Игры.

Примечания 

Квалификация на зимние Олимпийские игры 2022